Фекли́стов — русская фамилия, женская форма — Фекли́стова. Происходит от имени Феклист, народной формы имени Феоктист.

Известные носители:
 Феклистов, Александр Васильевич (род. 1955) — советский и российский актёр, режиссёр, сценарист.
 Феклистов, Юрий Николаевич (род. 1961) — российский фотокорреспондент, журналист.

Феклистова 
 Феклистова, Мария Александровна (род. 1976) — советская и российская спортсменка-стрелок из пневматической винтовки.

См. также 
 Феклистово